Блазон — усний або письмовий опис елементів, складових герба. Первинна, найдавніша назва геральдики;
 Блазон — жанр французької поезії 16 століття, що є хвалебним деталізованим описом людини або предмету.